Вера може да се односи на:
 Вера, субјективна и индивидуална потреба људи
 Вера (име), женско име
 Вера (река), десна изворна реке Везера
 Вера (Трпиња), насеље у општини Трпиња, Хрватска
 Вера (серија)
 Вера (тв серија)